Horvátország
Studena, Klana községhez tartozó falu Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Románia
Studena, falu a Bánságban, Krassó-Szörény megyében

 Szerbia
Studena, Babušnica községhez tartozó falu
Studena, Vranje községhez tartozó település

Lásd még Studená (egyértelműsítő lap)